Commerce (comercio en varios idiomas) puede referirse a:

Comercio 
 E-commerce (comercio electrónico).
 M-Commerce (comercio móvil).
 Xt:commerce.

Lugares 
Canadá
 Commerce Court, complejo de cuatro edificios de oficinas en Ontario.

China
 International Commerce Centre, rascacielos en Hong Kong.
 International Commerce Center 1, en Chongqing.

Estados Unidos
 Commerce (California).
 Commerce Casino, Los Ángeles, California.
 Commerce City, Colorado.
 Commerce (Georgia).
 Edificio Commerce Place (Baltimore), Maryland.
 Municipio de Commerce (Míchigan).
 Municipio de Commerce (condado de Scott, Misuri).
 Commerce (Misuri).
 Commerce (Oklahoma).
 Commerce (Texas).

Francia
 Estación de Commerce, París.

Instituciones 
 Interstate Commerce Commission, agencia reguladora de los Estados Unidos.
 Office of Government Commerce, del Reino Unido.